Чемпионат Европы по международным шашкам среди мужчин 2012 года  прошёл с 16 по 22 сентября в Эммене (Нидерланды) под эгидой ФМЖД по швейцарской системе в 9 туров. В чемпионате приняли участие 68 спортсменов из 25 стран, в том числе, 24 международных гроссмейстера, 9 международных мастеров и 12 мастеров ФМЖД.

Победил представитель России Алексей Чижов, серебро у представителя Латвии Гунтиса Валнериса, третье место у представителя Нидерландов Пима Мёрса.

По традиции (с 2006 года) проводился командный зачёт (перед началом турнира в судейскую коллегию подаётся список из трёх участников от страны, которые участвуют в подведении итогов командного первенства по наименьшей сумме занятых мест).

Золото у России (Алексей Чижов + Александр Георгиев + Гетманский Александр). Серебро у Нидерландов (Кес Тейссен, Рул Бомстра, Александр Балякин). Бронза у Беларуси (Анатолий Гантварг + Андрей Толчиков + Евгений Ватутин).

Результаты

Ссылки 
 Результаты чемпионата на сайте Федерации шашек Нидерландов

Спорт в Нидерландах в 2012 году
2012 год в шашках
Международные спортивные соревнования в Эммене
Шашки
Сентябрь 2012 года
Чемпионаты Европы в Нидерландах
Шашки в Нидерландах